Никола́й Владимирович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Николай Владимирович  (1884—1937) — большевик, член Всероссийского учредительного собрания.
 Кузнецов, Николай Владимирович (род. 1979) — российский учёный, специалист в области теории управления и нелинейной динамики.